Morello ima više značenja:
 Morello, Ancona
 Morello, Torino